Rue Gerbert (Paris)
 Rue Gerbert (Reims)